Mieczysław Kozłowski pseud. Wiktor (1876–1927) – działacz SDKPiL, prawnik, dyplomata sowiecki
 Mieczysław Kozłowski – profesor chemii, specjalista w zakresie chemii węgla
 Mieczysław Kozłowski (1948–2021) – polski duchowny rzymskokatolicki, przewodniczący Redakcji Mszy Świętej Radiowej

Przypisy